Агонис () — эндемичный для Западной Австралии род вечнозелёных цветковых растений семейства Миртовые. Часть видов, ранее относимых к этому роду, теперь входят в род Таксандрия.

Ботаническое описание 
Представители вида Agonis flexuosa вырастают до размеров небольших деревьев, остальные виды — высокие кустарники.

Цветки белые, 5-мерные, сидячие, собраны в пазушные, более или менее шаровидные соцветия. Тычинок 15—30, по 3—6 напротив каждого лепестка. Завязь нижняя, 3-гнёздная; семяпочек по 3—7 (14) на гнездо, прямых; столбик короткий, в ямке; рыльце от головчатого до щитковидного. Плоды сухие, деревянистые, локулицидно раскрывающиеся. Семен по 1—2 в гнезде, от узкоэллиптических до обратнояйцевидных, сжатые; зародыш прямой или слегка изогнутый.

Систематика

Таксономическое положение 
Род агонис относится к отделу покрытосеменных растений, классу двудольных, порядку миртоцветных, семейству миртовых.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает пять видов:

Примечания

Литература 
 

Миртовые
Флора Австралии
Эндемики Западной Австралии